Trident (также известен как MSHTML) — браузерный движок для Microsoft Internet Explorer. Впервые Trident был реализован в четвёртой версии Internet Explorer (октябрь 1997 года), и с тех пор подвергался постоянным улучшениям и переработкам.

Trident был разработан как программный компонент, позволявший разработчикам программного обеспечения легко добавлять возможность просмотра веб-страниц в свои собственные приложения. Он использует технологию COM (компонентную модель объектов) для просмотра и правки веб-страниц в любом окружении, поддерживающем интерфейс этой модели — например, в C++ или .NET. Соответствующий элемент управления может быть добавлен, скажем, в программу, написанную на C++ — и Trident будет использоваться для доступа к заранее заданной веб-странице, для чтения или изменения находящейся на ней информации. События элемента управления будут перехватываться и передаваться в основную программу. Функции ядра Trident станут доступны при добавлении библиотеки mshtml.dll к программному проекту.

Кроме Trident’а, Microsoft также использует ядро Tasman, применяемое в версии Internet Explorer для операционной системы Mac OS X. Ядро Tasman имеет улучшенную (в сравнении с Trident) поддержку стандартов. Несмотря на то, что разработка Internet Explorer для Mac OS была прекращена, развитие ядра Tasman продолжается: наиболее свежая версия ядра была представлена в офисном пакете Microsoft Office 2004 для Mac OS.

Версии ядра

Приложения, использующие Trident 
 Internet Explorer начиная с версии 4.0 и выше.
 Windows Explorer во всех версиях Microsoft Windows, начиная с Windows 98, и Windows NT по 2003 включительно.
 Все надстройки над Internet Explorer’ом.
 Справка Microsoft Windows, начиная с 4.10, и Windows NT (HTMLHelp).
 Microsoft FrontPage
 Avant Browser
 SlimBrowser
 GreenBrowser
 Встроенный браузер в RealPlayer и Winamp.
 Lunascape использует Trident наряду с Webkit и Gecko.
 Maxthon использует Trident с добавлением функций, не встроенных в IE7, с версии 3 основным движком является WebKit с возможным переключением на Trident.
 MSN Explorer.
 Netscape 8 использует Trident для отображения веб-страниц в режиме совместимости с Internet Explorer.
 Microsoft Outlook 2000, 2003 и Outlook Express используют Trident для обработки почтовых сообщений содержащих HTML и отображения информационного окна «Outlook Today». Начиная с MS Office 2007, Trident в Outlook не используется.
 Microsoft InfoPath
 Средство просмотра компилированной HTML справки (*.chm)
 Microsoft Encarta и связанные продукты.
 Microsoft Windows Media Player использует Trident для отображения страниц с информацией о воспроизводимом файле мультимедиа.
 Mozilla Firefox с дополнением IE Tab использует Trident для отображения веб-страниц в режиме совместимости с Internet Explorer.
 Miranda IM с плагином IEView
 FlylinkDC++ в обозревателе порталов
 Ares Galaxy

Примечания 

Браузерные движки
Internet Explorer